Agglomeration ( „fest anschließen“) steht für:
 eine Stadt samt ihrem Agglomerationsgürtel („Speckgürtel“), siehe Agglomeration
 eine der vier Prozesshauptgruppen der mechanischen Verfahrenstechnik, siehe Agglomerieren (Verfahrenstechnik)
 ein Bestuhlungsmuster von Schienenfahrzeugen, siehe Großraumwagen (Eisenbahn)
 einen medizinischen Begriff, siehe Agglomerat
 eine räumliche Ballung mehrerer Unternehmen (Betriebswirtschaftslehre) oder Einzelhandelsunternehmen (Handelsbetriebslehre), siehe Agglomerationseffekt

Siehe auch: